SM UC 95 war ein U-Boot der Kaiserlichen Marine vom Typ UC, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde.

Einsätze 
keine

Verbleib 
UC 95 wurde in Fareham an die Alliierten übergeben und dort zur englischen Kriegsbeute erklärt. 1922 wurde das Boot dort abgebrochen.

Versenkungserfolge 
keine

Literatur

Weblinks 
 uboat.net: UC 95 abgerufen am 24. Februar 2020

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
Militärschiff für den Minenkrieg (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg
Blohm + Voss